Yaiza (gemeente), gemeente op Lanzarote
 Yaiza (plaats), gelijknamige plaats in deze gemeente